Fat City pode se referir a:
 Fat City (filme), um filme de 1972 de John Huston
 Fat City (romance), um romance de 1969 de Leonard Gardner
 Fat City (álbum), um álbum de 1992 de Shawn Colvin
 Fat City Recordings, uma gravadora independente
 "Fat City", uma canção do álbum Runnin' Wild da banda Airbourne 
 "Fat City", uma canção de Greg Dulli
 Fat City, um distrito comercial em Metairie, Luisiana, Estados Unidos
 Starland Vocal Band, uma banda pop americana também conhecida como Fat City

Desambiguação